Parastyrax är ett släkte av storaxväxter. Parastyrax ingår i familjen storaxväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Storaxväxter
Parastyrax